Kavilo bedeutet
Henri Kavilo, Sportler
 Gemeinde in Severna Bačka, Banat